Пра:

Топоним 
 Пра — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Пра — река в Московской и Рязанской областях.
 Пра — река в Западной Африке.

Деталь 
 ПРА — устройство для запуска люминесцентных ламп.

Персоналии 
 Пра () — фамилия, распространенная в Италии. Известные носители:
де Пра, Рубен (род. 1980) — итальянский фигурист-парник.